() — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Расположен в регионе Альтес-Ланд.

Входит в состав района Харбург. Население составляет 20 846 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 56,16 км². Официальный код — 03 3 53 026.

Примечания

Ссылки 

Города Нижней Саксонии